Myfanwy může být:

 Myfanwy (píseň) – velšská píseň z roku 1875
 Myfanwy Ashmore (* 1970) – kanadská výtvarnice
 Myfanwy Bekker – jihoafrická výtvarnice
 Myfanwy Haycock (1913–1963) – velšská básnířka
 Myfanwy Howell – velšská televizní moderátorka
 Myfanwy Pavelic (1916–2007) – kanadská výtvarnice
 Myfanwy Piper (1911–1997) – velšská kritička umění
 Myfanwy Talog (1944–1995) – velšská herečka
 Myfanwy Waring (* 1974) – velšská herečka

Rozcestníky - jméno